Skygge kan henvise til flere artikler:

 Skygge – et område der er mindre oplyst end dets omgivelser
 Regnskygge - læsiden af et bjerg, der ofte er tør, efter stigningsregn på vindsiden har udtørret luften.
 Skygge (Engesvang Sogn) – bebyggelse, ejerlav i Engesvang Sogn
 "Skygge" som slang for øjenskygge (sminke)
 Skygge - kanten på en hat

Se også 
 Skyggen